Toponímia:
 Ayala  o Aiara , municipi d'Àlaba, de la Quadrilla d'Aiara 
 Cuadrilla de Ayala o Quadrilla d'Aiara, comarca del País Basc a la província d'Àlaba
 Teatro Ayala  o Ayala Antzokia , equipament teatral a la ciutat de Bilbao (País Basc, Espanya) 
 Biografies:
 Carlos Ayala Vargas (Esplugues de Llobregat, 1980), polític català, cofundador del Partit Pirata espanyol
 Celso Rafael Ayala Gavilán (Asunción, 1970), futbolista paraguaià que ocupava la posició de defensa 
 Eusebio Ayala (Barrero Grande, 1875 — Buenos Aires, 1942), advocat, periodista i president del Paraguai en dues ocasions
 Francisco Ayala (Granada, 1906 - Madrid, 2009), advocat i escriptor espanyol
 Inés Ayala Sender (Saragossa, 1957), filòloga i política aragonesa, diputada al Parlament Europeu pel PSOE
 Patricia Ayala (Artigas, 1966), especialista en logopèdia i política uruguaiana pertanyent a la coalició Frente Amplio
 Pedro López de Ayala (Vitòria, 1332 - Calahorra, 1407), polític, poeta i historiador castellà
 Roberto Fabián Ayala (Paraná, Argentina, 1973), futbolista argentí que jugava de defensa central
 Rubén Hugo Ayala Zanabria conegut com a Ratón Ayala (Santa Fe, 1950), futbolista argentí de la dècada de 1970